El paral·lel 17º sud és una línia de latitud que es troba a 17 graus sud de la línia equatorial terrestre. Travessa l'Oceà Atlàntic, l'Àfrica, l'Oceà Índic, el Sud-est Asiàtic, l'Australàsia, l'Oceà Pacífic i Amèrica del Sud.

Geografia 
En el sistema geodèsic WGS84, al nivell de 17° de latitud sud, un grau de longitud equival a  106,486 km; la longitud total del paral·lel és de 38.335 km, que és aproximadament % de la de l'equador, del que es troba a 1.880 km i a 8.122 km del Pol sud

Arreu del món 
A partir del Meridià de Greenwich i cap a l'est, el paral·lel 17° sud passa per: 

{| class="wikitable plainrowheaders"
! scope="col" width="125" | Coordenades
! scope="col" | País, territori o mar
! scope="col" | Notes
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Atlàntic
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
| La frontera amb Zimbàbue és al Llac Kariba
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Índic
| style="background:#b0e0e6;" | canal de Moçambic - passa al nord de l'illa Juan de Nova, 
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Índic
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Santa Maria de Madagascar
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Índic
| style="background:#b0e0e6;" | Passa al sud de Cargados Carajos, 
|-
| 
! scope="row" | 
| Austràlia Occidental
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | King Sound
| style="background:#b0e0e6;" |
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Austràlia Occidental Territori del Nord Queensland – continent i les Illes Wellesley
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Golf de Carpentària
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Queensland - Illa Horseshoe
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Golf de Carpentària
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Queensland - Illa Bentnick
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Golf de Carpentària
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Queensland
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar del Corall
| style="background:#b0e0e6;" | Passa a través de les Illes del Mar del Corall, 
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa de Tongariki
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Pacífic
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Illes Yasawa
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Pacífic
| style="background:#b0e0e6;" | Bligh Water
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa Vanua Levu
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Pacífic
| style="background:#b0e0e6;" | Mar de Koro
|-
| 
! scope="row" | 
| Taveuni island
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Pacífic
| style="background:#b0e0e6;" | passa al nord de les illes Lau,  Passa al sud de l'atol de Maupihaa,  Passa al sud de Raiatea,  Passa al sud de Huahine, 
|-
| 
! scope="row" | 
| Tetiaroa atoll
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Pacífic
| style="background:#b0e0e6;" | Passa al sud de l'atol de Tahanea,  passa al nord de Motutunga,  Passa al sud de Tepoto, 
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Marutea
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Pacífic
| style="background:#b0e0e6;" | Passa al sud de Rekareka, 
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Mato Grosso estat de Goiás Minas Gerais estat de Bahia
|-
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Atlàntic
| style="background:#b0e0e6;" |  
|-
|}

Vegeu també 
 Paral·lel 16º sud
 Paral·lel 18º sud

Referències 

Línies de latitud